Roberto Russo (1947-), réalisateur et scénariste italien,
  (1959-), footballeur italien.

Voir aussi